Ichim est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1989), joueur de football roumain
 (née en 1967), skieuse alpin roumaine
 (né en 1979), joueur de football moldave
 (1905-1974), joueur d'échecs professionnel roumain

Toponyme

Cameroun 
 Ichim, localité du Cameroun.

Kazakhstan 
 Ichim, rivière du Kazakhstan et de Russie.

Russie 
 Ichim, ville russe de l'oblast de Tioumen.

Religion 
 Ichim ou ishim en hébreu, est un être angélique dans la mystique juive.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme